Василий Алексеевич Зайцев:
 Зайцев, Василий Алексеевич (1909—1982) — советский футболист из Таганрога.
 Зайцев, Василий Алексеевич (1912—1944) — советский лётчик-ас, капитан ВВС СССР.